Обидимо — многозначный топоним в России.
 Обидимо — посёлок в Тульской области России.
 Обидимо — село в Тульской области России.
 Обидимо — ж.д. станция в посёлке Ленинский Тульской области России.